sztuka – dziedzina działalności ludzkiej, uprawiana przez artystów
 sztuka – dramat, sztuka teatralna
  – pozaukładowa jednostka miary
 „Sztuka” – Towarzystwo Artystów Polskich
 „Sztuka” – kino w Krakowie
 Sztuka – czasopismo poświęcone polskiej sztuce współczesnej oraz krytyce i eseistyce plastycznej
 „Sztuka” – miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce i kulturze, wydawany we Lwowie
 sztuka Polski
 sztuka współczesna
 sztuka romańska
 sztuka wczesnochrześcijańska
 sztuka barokowa w Polsce
 sztuka grecka w okresie klasycznym
 sztuka przetrwania
 sztuka chińska
 sztuka bizantyńska